Премьер-Лига Боснии и Герцеговины по футболу 2008/2009 годов () — девятый сезон чемпионата Боснии и Герцеговины с момента его основания и седьмой сезон единого чемпионата страны. В турнире участвовали 16 команд, чемпионом во второй раз в истории стал «Зриньски» из Мостара. Чемпионат стартовал 2 августа 2008 года и завершился 23 мая 2009 года.

Итоги сезона 
Во второй раз в своей истории чемпионом Боснии и Герцеговины стал хорватский клуб «Зриньски». В Лиге Европы на следующий год Боснию и Герцеговину представляли «Славия», занявшая второе место и выигравшая Кубок Боснии, а также «Сараево» и «Широки Бриег». «Слобода» и дебютант Премьер-лиги «Борац», которые должны были представлять страну в розыгрыше Лиге Европы не смогли пройти лицензирование УЕФА. Из Премьер-Лиги вылетели два хорватских клуба «Орашье» и «Посушье». Пополнили высший дивизион «Рудар» из Приедора и столичный «Олимпик».

Клубы-участники

Результаты матчей

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Боснийский футбол
 Официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины

Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2008 году
Чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2008 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009